Юракта́у () — шихан, гора-одиночка в Стерлитамакском районе Башкортостана. Памятник природы (1985). Остаток рифа, нижнепермского (поздний палеозой) рифового массива, образовавшегося свыше 230 миллионов лет назад в тропическом море.

Физико-географическая характеристика 
Длина — 1 км, ширина 850 м, высота — над рекой Белой — 220 м, над уровнем почвы — 200 м, абсолютная высота над уровнем океана — 338 м.
 
Имеет конусообразную форму. Склоны — 20-30 градусов, но не образуют скалистых уступов. Нижняя часть покрыта осыпями. В основании северного склона горы есть родники, один с сернистой водой.

У подножия Юрактау расположено озеро Мокша.

История 
В 1707 году у подножия Юрактау произошло сражение между восставшими башкирами во главе с Кусюмом Тюлекеевым, который объединил уфимских башкир, мишарей, татар, чувашей, черемисов) и правительственными войсками (отряд Хохлова в девятьсот солдат и семьсот всадников из Казани под командованием Аристова, также присоединились лояльные правительству башкиры). Бои шли около десяти дней и закончились победой восставших. Около четырёхсот солдат было пленено, остальные уничтожены. Хохлов бежал к Табынску.

Примечания

См. также 
 Тратау
 Куштау
 Шахтау

Ссылки 
 Сферические панорамы с видом на Юрактау 
 Виртуальный тур по Юрактау

Шиханы
Ишимбайские и Стерлитамакские шиханы
Горные вершины Стерлитамакского района
Горные вершины Ишимбайского района
Туризм в Башкортостане
Памятники природы Башкортостана